Anglosaxisk eller angelsaxisk kan avse: 

 Anglosaxisk – de germanska folk som migrerade till Storbritannien, i synnerhet England, och blev dominerande där från 300-talet, se anglosaxare 
 deras språk, tidiga form av engelska (fornengelska) från 400-talet till 1150-talet – anglosaxiska
 Anglosaxisk – en del av världen där engelska är huvudspråk, se anglosfären
 Anglosaxisk litteratur – litteratur författad på engelska
 Anglosaxiska länder – de länder som ingår i anglosfären

Se även
 Anglosaxiska krönikan – en krönika skriven på fornengelska
 Medelengelska – den engelska som förekom i England under en period från 1150-talet till slutet av 1400-talet
 Master (anglosaxisk examen) – en anglosaxisk examen